Андрій Жабровський (пол. Andrzej Żebrowski, лат. Andreas Zebrowski; 29 листопада 1744, Підляшшя — 13 вересня 1815, Мстиславль) — викладач, архітектор.
 Фома Жабровський — архітектор.

Див. також 
 Жебровський (пол. Żebrowski)